Anděl může být:

 anděl – nadpřirozená bytost
 Anděl (Praha) – křižovatka a pěší zóna v Praze na Smíchově
 Anděl (stanice metra) – stanice na trase B pražského metra
 Anděl (cena) – ocenění, které uděluje česká Akademie populární hudby
 Anděl (kráter) – kráter na Měsíci
 Anděl (příjmení) – více nositelů příjmení
 Anděl (kniha) – dílo českého spisovatele Jáchyma Topola
Anděl (košile) – nemocniční oděv pro pacienty

Související články 
 Anděla
 Andělíček
 Andělská Hora
 Angel
 Engel
 Seznam článků s názvem začínajícím na „Anděl“
 Seznam článků s názvem obsahujícím „Anděl“